Sadi Carnot kan syfta på två olika medlemmar av familjen Carnot:

 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832), fransk fysiker, föregångare inom termodynamiken.
 Marie François Sadi Carnot (1837–1894), Frankrikes president 1887–1894, brorson till Nicolas Léonard.